Alamak (γ And/γ Andromedae) je systém čtyř hvězd v souhvězdí Andromedy. Je taktéž znám pod názvem Almach (někdy psané jako  Almaach, Almaack, Almak, Alamak), které bylo pravděpodobně odvozeno od arabského al-canāq al-arđ – dítě Země. V čínštině byla známa jako 天大將軍 – První hvězda velkého generála nebeského.

Již v malých dalekohledech lze rozpoznat, že γ Andromedae je dvojhvězda. Hlavní hvězda (γ1) má jasnost 2,13m a jedná se o silně zářivého oranžového jasného obra spektrálního typu K3IIb. Menší složka (γ2) má jasnost 4,84m a od hlavní hvězdy je vzdálena 9,6 vteřin na pozičním úhlu 63°.

V případě γ2 bylo za použití větších dalekohledů zjištěno, že je sama o sobě dvojhvězdou. Hlavní složkou je hvězda hlavní posloupnosti spektrální třídy B8 s (hvězdnou velikostí +5,1) a druhou složkou hvězda třídy A0, taktéž trpasličí hvězda (hv. velikost 6,3). Jejich vzájemná orbitální perioda činí 61 let. Zářivější hvězda je sama o sobě také dvojhvězda s oběžnou periodou 2,67 dnů – γ2 je tedy trojhvězda.

Složky

Reference 

 http://www.alcyone.de/cgi-bin/search.pl?object=HR0603 
 http://www.freewebs.com/starsurf/constellations/andromeda.htm
 http://www.daviddarling.info/encyclopedia/A/Almaak.html
 Almach v databázi SIMBAD
 Obrázek v databázi ALMACH

Související články 
 Seznam největších hvězd

Čtyřhvězdy
Hvězdy v souhvězdí Andromedy
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Jasní obři třídy K
Hvězdy hlavní posloupnosti třídy B
Hvězdy hlavní posloupnosti třídy A
Objekty v katalogu Henryho Drapera
Objekty v katalogu Hipparcos
HR objekty